Esistono più comuni francesi con questo nome

Thury – Côte-d'Or
Thury – Yonne